Аллсвенскан 1934/1935 () — 11-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 29 июля 1934 года и закончился 10 июня 1935 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1934/1935
Швеция
Спорт в Швеции в 1935 году
Футбол в Европе в 1935 году
Спорт в Швеции в 1934 году